Niemcy:
 Frankfurt-Sindlingen – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Frankfurt-Sindlingen – przystanek kolejowy we Frankfurcie nad Menem

Zobacz też:
 Sindlingen